Die Saison 1997/98 ist die 23. Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 13. September 1997 und endete am 28. Februar 1998. Die „Postseason“ mit Relegations- und Abstiegsrunde dauerte vom 13. März 1998 bis zum 25. April 1998.

Modus 
Die Liga war vor Saisonbeginn in zwei Staffeln (Nord und Süd) mit jeweils zwölf Mannschaften unterteilt. Die jeweils sechs besten Teams in der Abschlusstabelle der Staffeln erwarben das sportliche Teilnahmerecht an einer dreistaffeligen Relegationsrunde mit den sechs schlechtesten Teams der Basketball-Bundesliga 1997/98 zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL). Die jeweils sechs schlechtesten Teams nahmen an einer Abstiegsrunde teil. Pro Staffel stiegen regulär zwei Mannschaften in die zugeordneten Regionalligen ab. Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

Saisonnotizen 
 In der Gruppe Süd gab es einen Erstliga-Absteiger mit der BG Ludwigsburg, während der USC Freiburg aufgestiegen war.
 Aufsteiger aus den Regionalligen waren in der Gruppe Nord ETB SW Essen und SSV Einheit Weißenfels sowie in der Gruppe Süd die BG Karlsruhe, die nach einjähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrte
 Vor der Saison verzichtete Bayern München als Aufsteiger auf eine Zweitliga-Rückkehr. Neuling TSV Haunstetten zog sich noch vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurück, so dass die Gruppe Süd mit elf Mannschaften spielte.
 Meister der 2. Basketball-Bundesliga wurden am Saisonende: BC Oldenburg-Westerstede (Nord) und DJK s.Oliver Würzburg (Süd), die letztgenannten mit Dirk Nowitzki als Topscorer erreichten in der Relegationsrunde den Aufstieg in die BBL.

Nord

Tabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

Süd

Tabelle 

1 Mannschaft wurde vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

2 Der TSV Speyer konnte in der 2. Liga verbleiben, da die DJK Würzburg aufstieg und es keinen Absteiger in die 2. Liga gab.

Relegationsrunde 
Für die Relegationsrunde 1997/98 zum Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga, siehe Basketball-Bundesliga 1997/98#Relegationsrunde

Siehe auch 
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga

1997/98
Basketballsaison 1997/98